Code
PYG est un code, qui signifie :
 guarani, la monnaie du Paraguay, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies)